Lupold ist der Name folgender Personen:

 Leopold I. (Mähren) (auch Lupold oder Luitpold; um 1102–um 1157) herrschte von 1135 bis 1137 als Herzog zu Olmütz 
 Lupold von Bebenburg (um 1297–1363), Rechtsgelehrter, Offizial des Würzburger Bischofs und als Lupold/Leopold III. Bischof von Bamberg von 1353 bis 1363
 Lupold von Wedel (1544–1612/1615), deutscher Reiseschriftsteller, Söldnerführer und Gutsbesitzer
 Lupold von Weiltingen († 1323), Domherr und Zisterzienser

Siehe auch:

 Leopold, Luitpold